Kaasiku ist der Name mehrerer Dörfer in Estland, darunter

 Kaasiku (Hiiumaa), Dorf in der Landgemeinde Hiiumaa 
 Kaasiku (Lääne-Nigula), Dorf in der Landgemeinde Lääne-Nigula

Kaasiku ist der Familienname folgender Personen:

 Kaidy Kaasiku (* 2001), estnische Skilangläuferin
 Keidy Kaasiku (* 2001), estnische Skilangläuferin